Uptight (Everything's Alright), een nummer van Stevie Wonder
Uptight (film), een film van Jules Dassin